A Bandeira de Portugal, comumente chamada de "Bandeira das Quinas"
Esquina
Quina (loteria) – jogo de azar
Quina (gênero) – das plantas Cinchona
Quina (moeda) – nome em português da moeda da Papua Nova Guiné
Quinino – produto usado na luta contra o paludismo
Cada um dos cinco escudetes azuis do brasão de Portugal, mas só quando eles passaram a ter apenas cinco besantes (os pontos de prata/brancos), nos finais do séc. XIV início do XV, e não desde o séc. XII pois inicialmente o número de besantes variava e era maior.

Ver também
Quina-da-mata

Desambiguação